W Polsce 
 Kołacin – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Dmosin 
 Kołacin – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko
 Kołacin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Książ Wielkopolski
 Kołacin –  gromada w powiecie brzezińskim